Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sherwood Stewart e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Robbie Venter e Blaine Willenborg 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (Campioni)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (semifinali)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (primo turno)

 Assente
 Darren Cahill /  Terry Moor (secondo turno)
 Steve Meister /  Craig Wittus (semifinali)
 Tracy Delatte /  Mel Purcell (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1982